Николай Сенявский: Сенявский, Николай (1489—1569) — польский магнат, гетман великий коронный.
 Сенявский, Николай Иероним (1645—1683) — польский магнат, волынский воевода, польный гетман коронный.